O'Toole (Iers: Ó Tuathail) is een Ierse achternaam.

Personen
 Annette O'Toole
 Laurentius O'Toole
 Peter O'Toole

Fictieve personages
 Plenty O'Toole

Ierse achternaam